Соро́кина — женская форма славянской фамилии .

 Известные носительницы 
 Коруковец (Сорокина), Александра Петровна (род. 1976) — российская волейболистка.
 Сорокина, Анастасия Викторовна (род. 1980) — белорусская шахматистка, вице-президент ФИДЕ.
 
 
 Сорокина, Валерия Михайловна (род. 1984) — российская бадминтонистка.
 Сорокина, Вера Ивановна — депутат Верховного Совета СССР 8 созыва.
 Сорокина, Генриетта Викторовна (ум. 1950) — участница Первой мировой войны.
 Сорокина, Дарья Романовна (род. 2002) — азербайджанская гимнастка.
 Сорокина, Евгения Александровна (род. 1990) — российская хоккеистка на траве.
 
 Сорокина, Ирина Олеговна (род. 1995) — российская волейболистка.
 Сорокина, Ксения Валерьевна (род. 1986) — российский художник.
 Сорокина, Лариса Владимировна (род. 1966) — советский и российский художник.
 
 
 Сорокина, Матрёна Емельяновна (1922 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сорокина, Надежда Григорьевна (1918—1992) — советский хирург.
 Сорокина, Наталия Давыдовна (1926—2018) — советская и российская гуслистка.
 Сорокина, Наталья Владимировна (род. 1982) — российская биатлонистка.
 Сорокина, Нина Ивановна (1942—2011) — советская балерина.
 
 Сорокина, Прасковья Михайловна (1927—2006) — Герой Социалистического Труда.
 
 Сорокина, Серафима Васильевна (в браке Яблочкина; 1842—1898) — российская драматическая актриса, иначе называемая Яблочкина 1-я.
 Сорокина, Стефания Алексеевна (Кудрявцева; 1908—1990) — советский агроном, общественный и политический деятель, поэт.
 
 
 Сорокина, Эльвира Анатольевна (род. 1948) — советский и российский лингвист. Топоним 
 Сорокина — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Сорокина — деревня в район Октябрьском районе Курской области.
 Сорокина — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Сорокина — деревня в Омутинском районе Тюменской области.